

Persone
 Emanuele Accame (1806-1890) – armatore e finanziere italiano 
 Falco Accame (1925-2021) – ammiraglio e politico italiano
 Felice Accame (1945) – saggista italiano
 Giano Accame (1928-2009) – giornalista e scrittore italiano
 Giovanni Maria Accame (1941-2011) – docente italiano
 Silvio Accame (1910-1997) – storico italiano
 Vincenzo Accame (1932-1999) – poeta, saggista e traduttore italiano

Altro
 Caterina Accame – veliero varato nel 1889 e utilizzato fino al 1914